

Personnages historiques 
John Paul Jones peut désigner :
 John Paul Jones (1747-1792), un marin et héros de la Guerre d'indépendance des États-Unis ;
 John Paul Jones (1890-1970), un athlète américain ;
 John Paul Jones (1924-1999), un peintre, sculpteur et graveur américain ;
 John Paul Jones (1946-), le bassiste et claviériste anglais des groupes de rock Led Zeppelin et Them Crooked Vultures.

Voir aussi 
 Mémorial John Paul Jones, un monument situé à West Potomac Park à Washington commémorant le premier héros de guerre navale américain
 , plusieurs navires de l'US Navy
 John Paul Jones, maître des mers, un film américain réalisé par John Farrow en 1959
 John Paul Jones, une comédie musicale du compositeur écossais Julian Wagstaff (2001)